Fritz Wirth ist der Name folgender Personen:
* Fritz Wirth (Chemiker) (1883–1971), deutscher Chemiker
 Fritz Wirth (Journalist) (1929–2018), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Friedrich Wirth